Huhtamo est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1943), sculpteur finlandais
 (né en 1946), acteur finlandais

Voir aussi
Église d'Huhtamo, église luthérienne à Huittinen en Finlande

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois